Islamitisch emiraat Afghanistan (1996-2001), de de facto regering van Afghanistan in deze periode
 Islamitisch emiraat Afghanistan (2021), idem vanaf 2021